Python može značiti:

 Python (programski jezik) - programski jezik
 Python (projektil) - obitelj izraelskih projektila
 Monty Python - grupa britanskih komičara

Slični pojmovi:
 Piton (razdvojba)